Le pique double est une variante du Jass, pour lequel le but est d'atteindre 1500 points à la place des 1000 points.

Le jeu se déroule de façon identique, hormis le fait que lorsqu’une équipe choisit l'atout Pique, tous les points de la partie sont doublés pour les deux équipes, y compris les annonces.

Le principal intérêt supplémentaire réside dans la difficulté de choisir l'atout pique et dans la possibilité de faire beaucoup de points en une seule partie.

Il n’est pas rare de voir un match basculer sur un atout pique.

Jass